O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1972 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 21ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam em turno e returno e os dois últimos são rebaixados para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1973 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1973 e a Copa Interclubes UNCAF de 1973.

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1972 na Guatemala